Een verkeersweg:
 N687 (Frankrijk)
 N687 (Nederland), zie Provinciale weg 687

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing